Aposentadoria — conhecida por "reforma" no português europeu; afastamento remunerado de actividade profissional por idade avançada
Reformismo — movimento social 
Reforma Protestante — movimento que inicialmente pretendia reformar a Igreja Católica Romana, mas que culminou com a divisão desta e o consequente surgimento de várias outras denominações cristãs
A Reforma — jornal brasileiro, fundado em 1862 em Porto Alegre, órgão oficial do Partido Liberal gaúcho
Reforma Athletic Club — clube de futebol mexicano extinto
Reforma (construção) — ação, ato ou efeito de reformar, mudar a forma (em sentido amplo) de uma edificação

Toponímia 
La Reforma — município da Guatemala do departamento de San Marcos
Reforma (Chiapas) — município do estado de Chiapas, no México
Paseo de la Reforma — importante avenida da Cidade do México

Desambiguações de topônimos